Мечеви кандидата 1988-1990 - одржани су по олимпијском систему како би се одредио противник светском шампиону Гари Каспарову. 

Учесници њих 15 су: Анатолиј Карпов (од ¼ финала) - учесник  меча за титулу првака света 1987. године; Рафаел Вагањан, Андреј Соколов, Артур Јусупов и Јан Тиман - као учесници мечева кандидата 1985-1987; Виктор Корчној, Лајош Портиш, Ђула Сакс, Валериј Салов, Јасер Сејраван, Џонатан Спилмен, Најџел Шорт, Јан Елвест и Јохан Хјартарсон - као победници међузонских турнира Загреб, Сирак и Суботица ; Кевин Спрагет - као представник земље домаћина. Мечеви ⅛ и ¼ финала су играни по 6 партија. У случају нерешеног резултата, играју се још 2 додатне партије, а затим 2 додатне партије по убрзаном темпу (по 1 сат, 30 и 15 минута).

Мечеви кандидата 1988-1990

Табеле мечева

⅛ финала  
Мечеви ⅛ финала одиграни су  Сент Џону (Канада) током јануара и фебруара 1988.

Четвертфинале 

Четвртфинални меч Спилмен-Шорт одиграо се у Лондону током августа 1988. (победник Спилмен, 3½ - 1½), меч Карпов-Хјартарсон у Сијетлу током јануару-фебруару 1989. (победник Карпов, 3½ - 1½), меч Тиман-Портиш - у  Антверпену током јануара-фебруара 1989. (победник Тиман, 3½ - 1½), меч Јусупов-Спрагет - у Квебек у фебруару 1989. (победио Јусупов играјући партије са убрзаним темпом).

Полуфинале 
Полуфинални мечеви Карпов-Јусупов, Тиман-Спилмен одржани су у Лондону током октобра 1989. године.

Финале 

Последњи меч кандидата Карпов-Тиман одиграо се у Куала Лумпуру током марта 1990. године.

Тако је Карпов поново добио право да игра меч за светског првака 1990. године са светским шампионом Гаријем Каспаровим.

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 612. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
 Партије мечева на сајту pgnmentor.com

Мечеви кандидата 1988-1990
Шах у 1988.
Шах у 1989.
Шах у 1990.